Населені пункти в Чехії:

 Гартманиці (Клатови)
 Гартманиці (Світави)
 Гартманиці (Чеське Будейовіце)